CESR est un sigle, qui signifie :
 Centre d’Étude Spatiale des Rayonnements, un ancien laboratoire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), basé à Toulouse et intégré depuis le  dans l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP).
 Centre d'études supérieures de la Renaissance, Unité de formation et de recherche de l'université de Tours et laboratoire du Centre national de la recherche scientifique (Unité mixte de recherche du CNRS - UMR 7323), fondé et basé à Tours depuis 1956.
 Conseil économique et social régional, en France.
 Committee of European Securities Regulators (Comité des régulateurs européens), organe consultatif remplacé à partir du  par l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority, ou ESMA).
 Center for economic and social Rights, une ONG internationale basée à New York.

Sigle de 4 caractères